Samson kan syfta på::

 Samson (oratorium) – ett oratorium av Händel
 Samson (musikgrupp) – ett heavy metalband
 Samson Biceps (1970–) – en svensk porrskådespelare

Geografi

Australien 

 Samson (del av en befolkad plats), Western Australia, Fremantle,

Frankrike 

 Samson, Doubs, departementet Doubs i regionen Bourgogne-Franche-Comté,

Storbritannien 

 Samson (ö), England, Scillyöarna,

USA 

 Samson, Alabama, ort, Geneva County,